Nilahue – rzeka w Chile
 Nilahue – wodospad w Chile